|-
|(53001)||1998 UL42|| align=right|16,1|| align=right|2,289|| align=right|0,103|| align=right|6,03|| align=right|3,463||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53002)||1998 UV42|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,223|| align=right|1,39|| align=right|3,665||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53003)||1998 UO48|| align=right|16,0|| align=right|2,316|| align=right|0,091|| align=right|6,82|| align=right|3,524||MBA||17. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53004)||1998 VF2|| align=right|16,1|| align=right|2,441|| align=right|0,016|| align=right|2,06|| align=right|3,814||MBA||9. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(53005)||1998 VW2|| align=right|15,8|| align=right|2,289|| align=right|0,176|| align=right|5,73|| align=right|3,462||MBA||10. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(53006)||1998 VD4|| align=right|15,8|| align=right|2,444|| align=right|0,179|| align=right|1,99|| align=right|3,819||MBA||11. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(53007)||1998 VZ4|| align=right|16,1|| align=right|2,170|| align=right|0,105|| align=right|2,87|| align=right|3,196||MBA||11. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53008)||1998 VY5|| align=right|13,6|| align=right|2,425|| align=right|0,196|| align=right|13,92|| align=right|3,775||MBA||13. november 1998||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(53009)||1998 VR6|| align=right|14,7|| align=right|2,275|| align=right|0,115|| align=right|5,79|| align=right|3,431||MBA||12. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53010)||1998 VW8|| align=right|14,6|| align=right|2,313|| align=right|0,166|| align=right|4,07|| align=right|3,517||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53011)||1998 VH9|| align=right|15,0|| align=right|2,216|| align=right|0,109|| align=right|8,01|| align=right|3,298||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53012)||1998 VU9|| align=right|15,1|| align=right|2,518|| align=right|0,087|| align=right|2,59|| align=right|3,996||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53013)||1998 VF14|| align=right|13,7|| align=right|2,688|| align=right|0,131|| align=right|13,91|| align=right|4,407||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53014)||1998 VZ14|| align=right|15,7|| align=right|2,391|| align=right|0,169|| align=right|2,33|| align=right|3,696||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53015)||1998 VN18|| align=right|16,6|| align=right|2,270|| align=right|0,136|| align=right|4,74|| align=right|3,419||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53016)||1998 VB22|| align=right|15,4|| align=right|2,293|| align=right|0,145|| align=right|7,12|| align=right|3,471||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53017)||1998 VF26|| align=right|15,7|| align=right|2,207|| align=right|0,216|| align=right|3,38|| align=right|3,278||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53018)||1998 VO26|| align=right|16,2|| align=right|2,377|| align=right|0,183|| align=right|2,36|| align=right|3,664||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53019)||1998 VW32|| align=right|15,3|| align=right|2,459|| align=right|0,118|| align=right|0,78|| align=right|3,856||MBA||11. november 1998||Chichibu||N. Sato
|-
|(53020)||1998 VH33|| align=right|15,5|| align=right|2,262|| align=right|0,191|| align=right|3,55|| align=right|3,401||MBA||14. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53021)||1998 VX36|| align=right|15,2|| align=right|2,359|| align=right|0,152|| align=right|2,73|| align=right|3,623||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53022)||1998 VU44|| align=right|14,3|| align=right|2,375|| align=right|0,130|| align=right|5,49|| align=right|3,658||MBA||12. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(53023)||1998 VD50|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,184|| align=right|5,85|| align=right|3,452||MBA||11. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53024)||1998 VZ50|| align=right|14,9|| align=right|2,345|| align=right|0,266|| align=right|6,22|| align=right|3,590||MBA||13. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53025)||1998 WD|| align=right|14,9|| align=right|2,315|| align=right|0,265|| align=right|24,62|| align=right|3,522||MBA||16. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(53026)||1998 WV3|| align=right|14,9|| align=right|2,158|| align=right|0,174|| align=right|3,38|| align=right|3,170||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53027)||1998 WM5|| align=right|14,7|| align=right|2,279|| align=right|0,087|| align=right|4,75|| align=right|3,440||MBA||20. november 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(53028)||1998 WX5|| align=right|14,5|| align=right|2,154|| align=right|0,105|| align=right|3,09|| align=right|3,160||MBA||20. november 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(53029)||1998 WY6|| align=right|14,9|| align=right|2,405|| align=right|0,036|| align=right|6,00|| align=right|3,729||MBA||22. november 1998||Piszkesteto||Krisztián Sárneczky; L. Kiss
|-
|(53030)||1998 WC7|| align=right|15,2|| align=right|2,342|| align=right|0,122|| align=right|3,95|| align=right|3,584||MBA||18. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(53031)||1998 WE7|| align=right|13,6|| align=right|2,536|| align=right|0,134|| align=right|15,43|| align=right|4,038||MBA||23. november 1998||Oohira||T. Urata
|-
|(53032)||1998 WE8|| align=right|14,4|| align=right|2,349|| align=right|0,062|| align=right|3,03|| align=right|3,601||MBA||25. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53033)||1998 WN9|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,082|| align=right|7,42|| align=right|3,705||MBA||26. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53034)||1998 WO10|| align=right|15,3|| align=right|2,331|| align=right|0,119|| align=right|7,44|| align=right|3,557||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53035)||1998 WX10|| align=right|15,5|| align=right|2,401|| align=right|0,182|| align=right|1,72|| align=right|3,719||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53036)||1998 WQ13|| align=right|15,6|| align=right|2,346|| align=right|0,221|| align=right|3,38|| align=right|3,593||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53037)||1998 WZ13|| align=right|15,1|| align=right|2,390|| align=right|0,110|| align=right|5,89|| align=right|3,694||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53038)||1998 WT14|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,176|| align=right|2,11|| align=right|3,704||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53039)||1998 WL15|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,095|| align=right|7,32|| align=right|3,541||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53040)||1998 WN18|| align=right|15,1|| align=right|2,422|| align=right|0,071|| align=right|4,85|| align=right|3,769||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53041)||1998 WL20|| align=right|14,6|| align=right|2,277|| align=right|0,103|| align=right|5,73|| align=right|3,436||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53042)||1998 WX20|| align=right|16,2|| align=right|2,342|| align=right|0,180|| align=right|0,53|| align=right|3,583||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53043)||1998 WY21|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,232|| align=right|6,85|| align=right|3,785||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53044)||1998 WA22|| align=right|15,0|| align=right|2,386|| align=right|0,215|| align=right|3,47|| align=right|3,685||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53045)||1998 WS22|| align=right|14,8|| align=right|2,328|| align=right|0,131|| align=right|6,09|| align=right|3,550||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53046)||1998 WU22|| align=right|15,8|| align=right|2,422|| align=right|0,201|| align=right|3,04|| align=right|3,769||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53047)||1998 WK23|| align=right|14,5|| align=right|2,447|| align=right|0,147|| align=right|4,49|| align=right|3,827||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53048)||1998 WR28|| align=right|14,8|| align=right|2,409|| align=right|0,110|| align=right|5,67|| align=right|3,738||MBA||21. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53049)||1998 WM32|| align=right|14,6|| align=right|2,336|| align=right|0,231|| align=right|22,80|| align=right|3,569||MBA||17. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53050)||1998 WM41|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,123|| align=right|7,36|| align=right|3,664||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53051)||1998 XT4|| align=right|14,2|| align=right|2,308|| align=right|0,125|| align=right|7,16|| align=right|3,505||MBA||12. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53052)||1998 XN8|| align=right|14,5|| align=right|2,589|| align=right|0,148|| align=right|15,09|| align=right|4,165||MBA||11. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53053)||1998 XH9|| align=right|16,6|| align=right|2,371|| align=right|0,056|| align=right|1,51|| align=right|3,650||MBA||12. december 1998||San Marcello||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(53054)||1998 XV11|| align=right|14,6|| align=right|2,322|| align=right|0,250|| align=right|22,67|| align=right|3,539||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53055)||1998 XT14|| align=right|16,1|| align=right|2,277|| align=right|0,125|| align=right|2,87|| align=right|3,435||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(53056)||1998 XY14|| align=right|13,7|| align=right|2,528|| align=right|0,112|| align=right|17,88|| align=right|4,018||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(53057)||1998 XZ16|| align=right|16,0|| align=right|2,435|| align=right|0,060|| align=right|6,86|| align=right|3,798||MBA||10. december 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(53058)||1998 XE18|| align=right|15,6|| align=right|2,432|| align=right|0,077|| align=right|7,07|| align=right|3,792||MBA||8. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53059)||1998 XH20|| align=right|14,1|| align=right|2,626|| align=right|0,071|| align=right|15,01|| align=right|4,256||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53060)||1998 XM21|| align=right|15,5|| align=right|2,721|| align=right|0,031|| align=right|4,63|| align=right|4,489||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53061)||1998 XN24|| align=right|14,9|| align=right|2,667|| align=right|0,039|| align=right|3,71|| align=right|4,356||MBA||11. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53062)||1998 XH28|| align=right|14,7|| align=right|2,235|| align=right|0,067|| align=right|6,69|| align=right|3,341||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53063)||1998 XM29|| align=right|15,1|| align=right|2,351|| align=right|0,138|| align=right|6,61|| align=right|3,603||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53064)||1998 XY34|| align=right|15,3|| align=right|2,386|| align=right|0,121|| align=right|1,72|| align=right|3,686||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53065)||1998 XQ42|| align=right|14,4|| align=right|2,335|| align=right|0,058|| align=right|7,59|| align=right|3,568||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53066)||1998 XX44|| align=right|14,7|| align=right|2,334|| align=right|0,077|| align=right|7,43|| align=right|3,564||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53067)||1998 XY45|| align=right|13,9|| align=right|2,313|| align=right|0,064|| align=right|7,30|| align=right|3,518||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53068)||1998 XS47|| align=right|15,3|| align=right|2,367|| align=right|0,201|| align=right|11,14|| align=right|3,641||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53069)||1998 XC49|| align=right|14,7|| align=right|2,624|| align=right|0,147|| align=right|13,09|| align=right|4,250||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53070)||1998 XB52|| align=right|13,9|| align=right|2,583|| align=right|0,111|| align=right|12,95|| align=right|4,150||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53071)||1998 XO54|| align=right|14,5|| align=right|2,298|| align=right|0,125|| align=right|5,83|| align=right|3,484||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53072)||1998 XB61|| align=right|15,6|| align=right|2,798|| align=right|0,062|| align=right|5,17|| align=right|4,680||MBA||13. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53073)||1998 XL63|| align=right|14,4|| align=right|2,632|| align=right|0,197|| align=right|9,81|| align=right|4,268||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53074)||1998 XN64|| align=right|13,9|| align=right|2,404|| align=right|0,181|| align=right|12,55|| align=right|3,727||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53075)||1998 XQ66|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,165|| align=right|8,35|| align=right|3,671||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53076)||1998 XV70|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,226|| align=right|3,83|| align=right|3,559||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53077)||1998 XY72|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,069|| align=right|5,56|| align=right|3,539||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53078)||1998 XX80|| align=right|14,8|| align=right|2,783|| align=right|0,135|| align=right|12,19|| align=right|4,641||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53079)||1998 XD81|| align=right|15,4|| align=right|2,455|| align=right|0,159|| align=right|6,34|| align=right|3,846||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53080)||1998 XC83|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,141|| align=right|5,67|| align=right|3,699||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53081)||1998 XS86|| align=right|16,9|| align=right|2,402|| align=right|0,165|| align=right|3,94|| align=right|3,723||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53082)||1998 XV86|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,134|| align=right|12,75|| align=right|4,410||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53083)||1998 XZ86|| align=right|15,1|| align=right|2,531|| align=right|0,176|| align=right|9,42|| align=right|4,025||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53084)||1998 XH89|| align=right|14,3|| align=right|2,231|| align=right|0,114|| align=right|7,83|| align=right|3,332||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53085)||1998 XV93|| align=right|13,1|| align=right|2,435|| align=right|0,114|| align=right|13,43|| align=right|3,799||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53086)||1998 XK95|| align=right|13,9|| align=right|2,531|| align=right|0,209|| align=right|14,05|| align=right|4,027||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53087)||1998 YQ|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,151|| align=right|3,31|| align=right|3,646||MBA||16. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53088)||1998 YF5|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,192|| align=right|5,06|| align=right|4,335||MBA||18. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(53089)||1998 YM5|| align=right|13,6|| align=right|2,583|| align=right|0,062|| align=right|14,85|| align=right|4,152||MBA||21. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53090)||1998 YS7|| align=right|14,1|| align=right|2,300|| align=right|0,266|| align=right|23,21|| align=right|3,486||MBA||24. december 1998||Catalina||CSS
|-
|(53091)||1998 YD8|| align=right|13,8|| align=right|2,598|| align=right|0,079|| align=right|16,04|| align=right|4,186||MBA||19. december 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(53092)||1998 YA12|| align=right|14,2|| align=right|2,485|| align=right|0,161|| align=right|7,13|| align=right|3,916||MBA||27. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|53093 La Orotava||1998 YO12|| align=right|15,3|| align=right|2,181|| align=right|0,114|| align=right|1,25|| align=right|3,219||MBA||28. december 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(53094)||1998 YW12|| align=right|15,4|| align=right|2,620|| align=right|0,052|| align=right|2,48|| align=right|4,239||MBA||16. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53095)||1998 YU16|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,122|| align=right|1,38|| align=right|3,711||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53096)||1998 YK17|| align=right|14,8|| align=right|2,552|| align=right|0,183|| align=right|12,26|| align=right|4,077||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53097)||1998 YS17|| align=right|14,0|| align=right|2,609|| align=right|0,209|| align=right|13,75|| align=right|4,212||MBA||23. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53098)||1998 YM22|| align=right|15,2|| align=right|2,409|| align=right|0,182|| align=right|8,06|| align=right|3,739||MBA||29. december 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(53099)||1998 YW29|| align=right|14,1|| align=right|2,560|| align=right|0,070|| align=right|9,91|| align=right|4,096||MBA||27. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53100)||1998 YH30|| align=right|14,2|| align=right|2,657|| align=right|0,067|| align=right|23,06|| align=right|4,330||MBA||24. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53101)||1999 AY|| align=right|13,3|| align=right|3,049|| align=right|0,063|| align=right|8,56|| align=right|5,323||MBA||7. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53102)||1999 AZ|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,147|| align=right|14,18|| align=right|4,207||MBA||7. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53103)||1999 AB2|| align=right|14,8|| align=right|2,444|| align=right|0,092|| align=right|5,65|| align=right|3,819||MBA||6. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53104)||1999 AP3|| align=right|13,1|| align=right|3,207|| align=right|0,108|| align=right|18,11|| align=right|5,741||MBA||10. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53105)||1999 AT3|| align=right|14,7|| align=right|2,777|| align=right|0,037|| align=right|9,16|| align=right|4,627||MBA||10. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53106)||1999 AG4|| align=right|14,7|| align=right|2,307|| align=right|0,134|| align=right|4,14|| align=right|3,504||MBA||6. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53107)||1999 AU4|| align=right|14,4|| align=right|2,799|| align=right|0,162|| align=right|5,48|| align=right|4,681||MBA||11. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53108)||1999 AW4|| align=right|14,7|| align=right|2,541|| align=right|0,149|| align=right|3,12|| align=right|4,049||MBA||11. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53109)||1999 AD5|| align=right|13,7|| align=right|2,550|| align=right|0,128|| align=right|27,62|| align=right|4,071||MBA||12. januar 1999||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(53110)||1999 AR7|| align=right|16,7|| align=right|1,645|| align=right|0,215|| align=right|40,64|| align=right|2,109||AMR||11. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53111)||1999 AJ8|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,068|| align=right|11,32|| align=right|4,334||MBA||6. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53112)||1999 AK8|| align=right|14,6|| align=right|2,567|| align=right|0,211|| align=right|3,59|| align=right|4,112||MBA||6. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53113)||1999 AP8|| align=right|14,7|| align=right|2,289|| align=right|0,145|| align=right|7,71|| align=right|3,462||MBA||7. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53114)||1999 AV9|| align=right|14,2|| align=right|2,579|| align=right|0,106|| align=right|13,54|| align=right|4,140||MBA||10. januar 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(53115)||1999 AM14|| align=right|14,8|| align=right|2,663|| align=right|0,090|| align=right|1,29|| align=right|4,346||MBA||8. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53116)||1999 AE17|| align=right|15,4|| align=right|2,583|| align=right|0,031|| align=right|3,51|| align=right|4,150||MBA||11. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53117)||1999 AW19|| align=right|14,3|| align=right|3,214|| align=right|0,151|| align=right|4,38|| align=right|5,760||MBA||13. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53118)||1999 AU20|| align=right|15,3|| align=right|2,234|| align=right|0,153|| align=right|7,47|| align=right|3,339||MBA||13. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53119)||1999 AV20|| align=right|16,8|| align=right|2,339|| align=right|0,168|| align=right|3,07|| align=right|3,577||MBA||13. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53120)||1999 AE21|| align=right|14,4|| align=right|2,468|| align=right|0,251|| align=right|14,30|| align=right|3,877||MBA||13. januar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(53121)||1999 AJ21|| align=right|13,9|| align=right|2,669|| align=right|0,213|| align=right|12,80|| align=right|4,359||MBA||14. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53122)||1999 AS22|| align=right|14,7|| align=right|2,692|| align=right|0,057|| align=right|16,10|| align=right|4,415||MBA||14. januar 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(53123)||1999 AB23|| align=right|14,0|| align=right|2,727|| align=right|0,155|| align=right|14,43|| align=right|4,502||MBA||15. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53124)||1999 AC23|| align=right|13,0|| align=right|3,102|| align=right|0,156|| align=right|14,38|| align=right|5,462||MBA||14. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53125)||1999 AL24|| align=right|14,0|| align=right|2,586|| align=right|0,209|| align=right|27,58|| align=right|4,158||MBA||15. januar 1999||Catalina||CSS
|-
|(53126)||1999 AO24|| align=right|14,4|| align=right|2,992|| align=right|0,124|| align=right|4,84|| align=right|5,175||MBA||15. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53127)||1999 AH25|| align=right|14,0|| align=right|3,060|| align=right|0,042|| align=right|2,87|| align=right|5,352||MBA||15. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53128)||1999 AS25|| align=right|13,4|| align=right|2,983|| align=right|0,074|| align=right|10,87|| align=right|5,151||MBA||15. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53129)||1999 AY29|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,068|| align=right|3,16|| align=right|4,517||MBA||13. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53130)||1999 AY30|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,294|| align=right|14,58|| align=right|4,156||MBA||14. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53131)||1999 AM31|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,047|| align=right|5,67|| align=right|4,230||MBA||14. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53132)||1999 AS31|| align=right|14,3|| align=right|2,545|| align=right|0,219|| align=right|5,29|| align=right|4,060||MBA||14. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53133)||1999 AQ34|| align=right|14,7|| align=right|2,567|| align=right|0,133|| align=right|11,62|| align=right|4,113||MBA||15. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53134)||1999 BG1|| align=right|13,7|| align=right|2,612|| align=right|0,257|| align=right|16,76|| align=right|4,220||MBA||18. januar 1999||Kleť||Klet
|-
|(53135)||1999 BA3|| align=right|14,6|| align=right|2,567|| align=right|0,223|| align=right|7,73|| align=right|4,112||MBA||19. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53136)||1999 BB3|| align=right|14,9|| align=right|2,564|| align=right|0,189|| align=right|7,22|| align=right|4,105||MBA||19. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53137)||1999 BL4|| align=right|15,7|| align=right|2,695|| align=right|0,195|| align=right|4,15|| align=right|4,423||MBA||19. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53138)||1999 BW4|| align=right|15,7|| align=right|2,566|| align=right|0,088|| align=right|5,78|| align=right|4,110||MBA||19. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53139)||1999 BG5|| align=right|14,3|| align=right|2,766|| align=right|0,237|| align=right|25,01|| align=right|4,599||MBA||18. januar 1999||Catalina||CSS
|-
|(53140)||1999 BT5|| align=right|15,0|| align=right|2,561|| align=right|0,175|| align=right|1,77|| align=right|4,098||MBA||20. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53141)||1999 BW6|| align=right|14,1|| align=right|2,725|| align=right|0,025|| align=right|5,71|| align=right|4,498||MBA||21. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53142)||1999 BR7|| align=right|15,4|| align=right|2,580|| align=right|0,204|| align=right|8,99|| align=right|4,143||MBA||21. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53143)||1999 BB9|| align=right|14,9|| align=right|2,626|| align=right|0,083|| align=right|6,44|| align=right|4,255||MBA||22. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53144)||1999 BN9|| align=right|15,7|| align=right|2,554|| align=right|0,058|| align=right|4,76|| align=right|4,081||MBA||22. januar 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(53145)||1999 BT9|| align=right|14,3|| align=right|2,628|| align=right|0,165|| align=right|4,80|| align=right|4,261||MBA||24. januar 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(53146)||1999 BG10|| align=right|13,9|| align=right|2,768|| align=right|0,179|| align=right|8,34|| align=right|4,605||MBA||23. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53147)||1999 BB14|| align=right|13,7|| align=right|2,661|| align=right|0,241|| align=right|16,02|| align=right|4,341||MBA||22. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53148)||1999 BV14|| align=right|14,9|| align=right|2,556|| align=right|0,061|| align=right|1,00|| align=right|4,085||MBA||18. januar 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(53149)||1999 BZ14|| align=right|14,7|| align=right|2,728|| align=right|0,110|| align=right|8,10|| align=right|4,504||MBA||22. januar 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(53150)||1999 BV17|| align=right|15,1|| align=right|2,309|| align=right|0,101|| align=right|5,70|| align=right|3,509||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53151)||1999 BC24|| align=right|14,6|| align=right|2,364|| align=right|0,050|| align=right|5,25|| align=right|3,634||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53152)||1999 BH25|| align=right|14,5|| align=right|2,570|| align=right|0,148|| align=right|7,53|| align=right|4,119||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53153)||1999 BZ25|| align=right|14,5|| align=right|2,761|| align=right|0,074|| align=right|5,44|| align=right|4,586||MBA||25. januar 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(53154)||1999 BT27|| align=right|15,9|| align=right|2,362|| align=right|0,055|| align=right|2,72|| align=right|3,628||MBA||17. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53155)||1999 BB30|| align=right|15,6|| align=right|2,677|| align=right|0,039|| align=right|5,22|| align=right|4,379||MBA||19. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53156)||1999 CF|| align=right|14,5|| align=right|2,661|| align=right|0,178|| align=right|12,96|| align=right|4,340||MBA||4. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|53157 Akaishidake||1999 CP|| align=right|13,8|| align=right|2,558|| align=right|0,348|| align=right|23,31|| align=right|4,090||MBA||5. februar 1999||Mishima||M. Akiyama
|-
|(53158)||1999 CW1|| align=right|13,7|| align=right|2,551|| align=right|0,116|| align=right|14,98|| align=right|4,073||MBA||7. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|53159 Mysliveček||1999 CN3|| align=right|15,3|| align=right|2,406|| align=right|0,098|| align=right|6,65|| align=right|3,732||MBA||10. februar 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(53160)||1999 CO4|| align=right|14,1|| align=right|2,569|| align=right|0,068|| align=right|14,60|| align=right|4,116||MBA||11. februar 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(53161)||1999 CP6|| align=right|14,4|| align=right|2,592|| align=right|0,225|| align=right|27,40|| align=right|4,172||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53162)||1999 CG7|| align=right|14,0|| align=right|2,571|| align=right|0,107|| align=right|23,08|| align=right|4,122||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53163)||1999 CK8|| align=right|14,8|| align=right|2,874|| align=right|0,131|| align=right|2,75|| align=right|4,872||MBA||13. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53164)||1999 CV9|| align=right|14,6|| align=right|2,557|| align=right|0,213|| align=right|14,85|| align=right|4,088||MBA||14. februar 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(53165)||1999 CX9|| align=right|13,1|| align=right|2,990|| align=right|0,039|| align=right|11,25|| align=right|5,169||MBA||12. februar 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(53166)||1999 CG10|| align=right|14,2|| align=right|2,615|| align=right|0,081|| align=right|7,05|| align=right|4,228||MBA||15. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53167)||1999 CJ10|| align=right|13,5|| align=right|2,569|| align=right|0,115|| align=right|14,64|| align=right|4,116||MBA||15. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53168)||1999 CV10|| align=right|12,9|| align=right|2,742|| align=right|0,228|| align=right|33,87|| align=right|4,539||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53169)||1999 CA18|| align=right|14,3|| align=right|2,401|| align=right|0,116|| align=right|6,72|| align=right|3,721||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53170)||1999 CH19|| align=right|15,0|| align=right|2,391|| align=right|0,111|| align=right|3,27|| align=right|3,697||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53171)||1999 CP21|| align=right|14,3|| align=right|2,755|| align=right|0,053|| align=right|5,83|| align=right|4,572||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53172)||1999 CQ21|| align=right|13,9|| align=right|2,419|| align=right|0,131|| align=right|6,63|| align=right|3,761||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53173)||1999 CF22|| align=right|12,8|| align=right|3,116|| align=right|0,132|| align=right|20,23|| align=right|5,500||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53174)||1999 CH28|| align=right|13,3|| align=right|3,223|| align=right|0,064|| align=right|23,13|| align=right|5,787||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53175)||1999 CP30|| align=right|15,0|| align=right|2,712|| align=right|0,031|| align=right|3,10|| align=right|4,465||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53176)||1999 CF31|| align=right|14,3|| align=right|2,637|| align=right|0,028|| align=right|5,14|| align=right|4,281||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53177)||1999 CR31|| align=right|14,0|| align=right|2,858|| align=right|0,136|| align=right|14,56|| align=right|4,832||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53178)||1999 CT35|| align=right|14,6|| align=right|2,396|| align=right|0,210|| align=right|12,08|| align=right|3,709||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53179)||1999 CB36|| align=right|14,2|| align=right|2,455|| align=right|0,205|| align=right|10,49|| align=right|3,845||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53180)||1999 CS38|| align=right|14,4|| align=right|2,666|| align=right|0,238|| align=right|13,66|| align=right|4,353||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53181)||1999 CT40|| align=right|14,6|| align=right|2,589|| align=right|0,070|| align=right|12,25|| align=right|4,166||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53182)||1999 CW40|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,155|| align=right|11,28|| align=right|4,214||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53183)||1999 CZ41|| align=right|14,1|| align=right|2,788|| align=right|0,144|| align=right|15,94|| align=right|4,655||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53184)||1999 CM43|| align=right|14,8|| align=right|2,676|| align=right|0,169|| align=right|3,35|| align=right|4,378||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53185)||1999 CZ44|| align=right|13,7|| align=right|2,638|| align=right|0,115|| align=right|14,50|| align=right|4,283||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53186)||1999 CB45|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,056|| align=right|11,51|| align=right|5,110||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53187)||1999 CD48|| align=right|13,8|| align=right|2,652|| align=right|0,238|| align=right|17,37|| align=right|4,318||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53188)||1999 CM49|| align=right|15,0|| align=right|2,572|| align=right|0,143|| align=right|8,77|| align=right|4,124||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53189)||1999 CR49|| align=right|13,9|| align=right|2,773|| align=right|0,118|| align=right|10,41|| align=right|4,616||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53190)||1999 CT49|| align=right|15,0|| align=right|2,605|| align=right|0,154|| align=right|12,24|| align=right|4,204||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53191)||1999 CU49|| align=right|14,3|| align=right|2,549|| align=right|0,183|| align=right|14,48|| align=right|4,069||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53192)||1999 CB50|| align=right|13,9|| align=right|2,725|| align=right|0,018|| align=right|4,68|| align=right|4,497||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53193)||1999 CQ51|| align=right|13,8|| align=right|2,692|| align=right|0,127|| align=right|13,51|| align=right|4,415||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53194)||1999 CA52|| align=right|14,8|| align=right|2,614|| align=right|0,151|| align=right|5,87|| align=right|4,225||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53195)||1999 CL53|| align=right|13,8|| align=right|2,575|| align=right|0,252|| align=right|5,77|| align=right|4,131||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53196)||1999 CF55|| align=right|13,9|| align=right|2,567|| align=right|0,035|| align=right|13,76|| align=right|4,112||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53197)||1999 CR56|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,049|| align=right|11,02|| align=right|5,134||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53198)||1999 CO60|| align=right|14,1|| align=right|2,427|| align=right|0,134|| align=right|5,00|| align=right|3,780||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53199)||1999 CL62|| align=right|14,0|| align=right|2,626|| align=right|0,185|| align=right|13,85|| align=right|4,254||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53200)||1999 CZ63|| align=right|14,6|| align=right|2,577|| align=right|0,202|| align=right|4,62|| align=right|4,137||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53201)||1999 CG70|| align=right|14,5|| align=right|2,717|| align=right|0,162|| align=right|7,07|| align=right|4,477||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53202)||1999 CX72|| align=right|14,8|| align=right|2,770|| align=right|0,116|| align=right|8,93|| align=right|4,610||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53203)||1999 CA73|| align=right|14,9|| align=right|2,627|| align=right|0,240|| align=right|10,92|| align=right|4,258||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53204)||1999 CZ73|| align=right|14,8|| align=right|2,585|| align=right|0,094|| align=right|15,28|| align=right|4,156||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53205)||1999 CA74|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,055|| align=right|12,97|| align=right|4,171||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53206)||1999 CK74|| align=right|14,7|| align=right|2,763|| align=right|0,091|| align=right|3,45|| align=right|4,592||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53207)||1999 CQ74|| align=right|14,3|| align=right|2,556|| align=right|0,193|| align=right|9,37|| align=right|4,085||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53208)||1999 CE75|| align=right|14,2|| align=right|2,938|| align=right|0,219|| align=right|11,30|| align=right|5,036||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53209)||1999 CQ75|| align=right|13,8|| align=right|2,787|| align=right|0,148|| align=right|8,33|| align=right|4,653||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53210)||1999 CE76|| align=right|14,2|| align=right|2,697|| align=right|0,170|| align=right|11,96|| align=right|4,427||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53211)||1999 CY77|| align=right|14,2|| align=right|2,684|| align=right|0,109|| align=right|11,52|| align=right|4,395||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53212)||1999 CD80|| align=right|14,0|| align=right|2,625|| align=right|0,152|| align=right|13,50|| align=right|4,253||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53213)||1999 CU80|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,180|| align=right|14,76|| align=right|4,054||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53214)||1999 CZ82|| align=right|15,8|| align=right|2,426|| align=right|0,074|| align=right|6,85|| align=right|3,778||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53215)||1999 CC83|| align=right|13,9|| align=right|2,681|| align=right|0,137|| align=right|13,50|| align=right|4,388||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53216)||1999 CX83|| align=right|14,1|| align=right|2,545|| align=right|0,148|| align=right|18,72|| align=right|4,060||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53217)||1999 CS86|| align=right|15,3|| align=right|2,756|| align=right|0,083|| align=right|13,60|| align=right|4,574||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53218)||1999 CN88|| align=right|14,6|| align=right|2,560|| align=right|0,129|| align=right|14,25|| align=right|4,095||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53219)||1999 CO88|| align=right|14,3|| align=right|2,659|| align=right|0,123|| align=right|14,68|| align=right|4,336||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53220)||1999 CM89|| align=right|15,0|| align=right|2,727|| align=right|0,094|| align=right|2,59|| align=right|4,503||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53221)||1999 CU89|| align=right|14,4|| align=right|2,702|| align=right|0,127|| align=right|14,72|| align=right|4,441||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53222)||1999 CX92|| align=right|13,8|| align=right|2,597|| align=right|0,111|| align=right|14,56|| align=right|4,184||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53223)||1999 CX93|| align=right|14,7|| align=right|3,000|| align=right|0,070|| align=right|10,85|| align=right|5,194||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53224)||1999 CA94|| align=right|15,5|| align=right|2,241|| align=right|0,101|| align=right|4,67|| align=right|3,354||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53225)||1999 CG94|| align=right|13,1|| align=right|2,788|| align=right|0,191|| align=right|14,78|| align=right|4,656||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53226)||1999 CB98|| align=right|15,0|| align=right|2,538|| align=right|0,154|| align=right|12,02|| align=right|4,043||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53227)||1999 CH98|| align=right|15,1|| align=right|2,779|| align=right|0,017|| align=right|1,53|| align=right|4,632||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53228)||1999 CA100|| align=right|14,5|| align=right|2,743|| align=right|0,071|| align=right|8,05|| align=right|4,543||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53229)||1999 CL100|| align=right|15,0|| align=right|2,717|| align=right|0,188|| align=right|8,98|| align=right|4,478||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53230)||1999 CP103|| align=right|14,7|| align=right|2,539|| align=right|0,129|| align=right|9,46|| align=right|4,045||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53231)||1999 CN112|| align=right|14,2|| align=right|2,993|| align=right|0,051|| align=right|10,39|| align=right|5,177||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53232)||1999 CD113|| align=right|14,1|| align=right|3,008|| align=right|0,073|| align=right|6,36|| align=right|5,216||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53233)||1999 CO117|| align=right|13,3|| align=right|2,560|| align=right|0,186|| align=right|12,58|| align=right|4,095||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53234)||1999 CU117|| align=right|14,4|| align=right|2,591|| align=right|0,209|| align=right|10,42|| align=right|4,170||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53235)||1999 CZ117|| align=right|14,2|| align=right|2,641|| align=right|0,111|| align=right|4,68|| align=right|4,290||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53236)||1999 CC118|| align=right|14,7|| align=right|2,606|| align=right|0,205|| align=right|13,07|| align=right|4,206||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53237)||1999 CU118|| align=right|13,4|| align=right|3,148|| align=right|0,247|| align=right|15,77|| align=right|5,585||MBA||9. februar 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(53238)||1999 CM121|| align=right|14,5|| align=right|2,605|| align=right|0,054|| align=right|30,61|| align=right|4,203||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53239)||1999 CE123|| align=right|14,2|| align=right|2,552|| align=right|0,074|| align=right|13,44|| align=right|4,076||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53240)||1999 CT126|| align=right|13,8|| align=right|2,582|| align=right|0,039|| align=right|14,66|| align=right|4,148||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53241)||1999 CU128|| align=right|14,5|| align=right|2,572|| align=right|0,118|| align=right|14,58|| align=right|4,125||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53242)||1999 CH138|| align=right|14,8|| align=right|2,754|| align=right|0,178|| align=right|1,20|| align=right|4,570||MBA||11. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53243)||1999 CW140|| align=right|15,2|| align=right|2,567|| align=right|0,228|| align=right|5,86|| align=right|4,112||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53244)||1999 CY145|| align=right|15,1|| align=right|2,776|| align=right|0,065|| align=right|1,37|| align=right|4,625||MBA||8. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53245)||1999 CH152|| align=right|15,7|| align=right|2,902|| align=right|0,145|| align=right|0,94|| align=right|4,943||MBA||12. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53246)||1999 DA2|| align=right|14,7|| align=right|2,575|| align=right|0,103|| align=right|5,31|| align=right|4,132||MBA||18. februar 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(53247)||1999 DE2|| align=right|13,7|| align=right|2,646|| align=right|0,186|| align=right|11,66|| align=right|4,302||MBA||17. februar 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(53248)||1999 DA3|| align=right|14,1|| align=right|2,856|| align=right|0,037|| align=right|8,44|| align=right|4,825||MBA||21. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53249)||1999 DD3|| align=right|15,3|| align=right|2,722|| align=right|0,114|| align=right|5,64|| align=right|4,490||MBA||20. februar 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(53250)||1999 DY3|| align=right|14,9|| align=right|2,827|| align=right|0,015|| align=right|1,46|| align=right|4,751||MBA||20. februar 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov